Die 28. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 22. bis zum 30. Juli 2006 in Terrassa statt. Die Niederlande gewannen zum achten Mal.

Teilnehmer 
  (Dritter der Weltmeisterschaft 2002)
  (Weltmeister 2002)
  (Fünfter der Weltmeisterschaft 2002)
  (Gastgeber)
  (Sieger der Champions Challenge 2003, Titelverteidiger)
  (Olympiasieger 2004)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2006
Hockey 2006
Sportveranstaltung in Terrassa
Hockeywettbewerb in Spanien